Ernzen (Duitsland)
 Ernzen (Luxemburg)